Agent (lat. „agent“, engleski "facilitator", "agentima") može značiti: 

 Posrednik, koji radi za agenciju 
 Agent tajne službe, suradnik obavještajne službe
 Trgovački putnik 
 Mešetar 
 Software-Agent, računalni program